Моро́шкин — русская фамилия. Известные носители:

 Морошкин, Александр Александрович (1926—2009) — русский художник, реставратор.
 Морошкин, Виктор Иванович (1909—1942) — советский композитор, один из основоположников бурятской профессиональной музыки.
 Морошкин, Иван Яковлевич (1838—1890) — русский церковный писатель.
 Морошкин, Михаил Яковлевич (1820—1870) — русский писатель и общественный деятель.
 Морошкин, Николай Юрьевич (род. 1993) — российский фигурист и хореограф.
 Морошкин, Сергей Фёдорович (1844—1900) — сын Фёдора Лукича Морошкина, юрист, товарищ прокурора, присяжный поверенный.
 Тихон (Морошкин) (в миру Василий Ильич Морошкин; 1851—1903) — епископ Русской православной церкви.
 Морошкин, Фёдор Лукич (1806—1857) — русский учёный-юрист, ординарный профессор Московского университета.

См. также 
 Морошкино